Dionycha e un grup filogenetic de păianjeni, cu aproape 10.000 de specii. 17 familii aparțin acestui grup, printre care Salticidae (păianjeni săritori), Gnaphosoidea, Thomisidae (păianjeni-crab) și Clubionidae. Păianjenii în acest grup au simțuri mai ascuțite (văz, auz) decât alții, unii chiar dansează și cântă pentru a curta femelele.

Cladogramă

Taxonomie animală